Carlos Castro puede referirse a:

Personas 

 Carlos María de Castro (1810-1893), arquitecto, ingeniero y urbanista español.
 Carlos Castro Morales (1863-1923), obrero ferrocarrilero y político mexicano.
 Carlos Castrito Castro (1913-1958), actor argentino de cine y teatro.
 Carlos Castro Saavedra (1924-1989), poeta y prosista colombiano.
 Carlos Castro (1943-2010), músico, compositor y docente argentino.
 Carlos Castro (1944-), escritor y novelista salvadoreño.
 Carlos Castro (1945-2011), periodista, escritor, cronista social, transformista y activista LGBT portugués, asesinado.
 Carlos César Castro (1968-), exfutbolista y entrenador de fútbol colombiano.
 Carlos Alberto Castro (1970-), futbolista colombiano.
 Carlos Castro Caputo (1974-), futbolista español.
 Carlos Ernesto Castro (1978-), futbolista ecuatoriano.
 Carlos Castro Medina (1987-), futbolista ecuatoriano.
 Carlos Castro Mora (1978-), futbolista costarricense.
 Carlos de Castro, músico español de hard rock y heavy metal.
 Carlos Castro García (1995-), futbolista español.